Shadow of the Moon (з англ. Тінь Місяця) — дебютний студійний альбом британського рок-гурту Blackmore's Night, випущений 2 червня 1997 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Річі Блекмор — гітара, бас, барабани
 Кендіс Найт — вокал, бек-вокал
 Пет Риган — клавішні
 Том Браун — віолончель
 Леді Ґрін — скрипка

Джерела 
 Shadow of the Moon  allmusic
 Shadow of the Moon  last.fm

Альбоми Blackmore's Night
Музичні альбоми 1997
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми